Die Saison 1972/1973 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 4.in ihrer Geschichte. Insgesamt 20 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die beiden ersten jeder Staffel spielten um den Titel des Westdeutschen Meisters 1973.

In die Oberligen mussten mit dem LTV Wuppertal (Niederrhein), TuS Eintracht Minden (Westfalen), TV 08 Kärlich (Rheinland) und ESV Olympia Köln (Mittelrhein) vier Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Meisterschafts-Play-off 

TV 1913 Urmitz – TUSEM Essen 13:16, 11:10
OSC 04 Rheinhausen – Bayer 04 Leverkusen 23:20, 17:22

TUSEM Essen – Bayer 04 Leverkusen 20:13, 13:20 (3:1 im Siebenmeterwerfen) 
TUSEM Essen damit Westdeutscher Meister 1973 und Aufsteiger in die Bundesliga Staffel Nord.

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen zur nächsten Saison:
 TuS Spenge (Westfalen)
 TV Angermund 09 (Niederrhein)
 TuS Derschlag 1881 (Mittelrhein)
 TV 1868 Weißenthurm (Rheinland)
 TV Siesbach 1913 (Rheinland)

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1972/73
Handballsaison 1972/73